Aurbach ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald D. Aurbach (1927–1991), US-amerikanischer Physiologe und Endokrinologe
 Johann Christoph Aurbach  († 1739) war Kanzleidirektor des Stifts Quedlinburg
 Johann Gottlieb Aurbach (1707–1782), markgräflich-brandenburgischer Amtsrat und königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer bestallter Amtmann

Siehe auch:
 Auerbach